Der Flugplatz Jacmel (frz. Aéroport de Jacmel) (IATA: JAK, ICAO: MTJA) liegt bei Jacmel, Hauptort des Departements Sud-Est, ungefähr 40 km südlich von Port-au-Prince.

Der Flugplatz Jacmel gehört zur Zeitzone GMT −5 und wird gegenwärtig von Soldaten der kanadischen Streitkräfte gemanagt. (Stand Januar 2010)

Bisher war er nicht für die Landung größerer Maschinen geeignet. Es fehlten Radareinrichtungen. Diese werden nun von einem kanadischen Hilfsschiff vor der Küste übernommen.

Auf seinen Wartepositionen können gleichzeitig maximal 5 Herkules parken. Bedingt durch die Folgen des Erdbebens in Haiti (12. Januar) wird er für Hilfslieferungen als internationaler Flughafen genutzt.

Siehe auch 
 Toussaint Louverture International Airport (PAP, Port-au-Prince)

Weblinks 

 WAD|MTJA
 JAK bei AirportFact.com

Flughafen in Haiti
Flugplatz in Nordamerika
Département Sud-Est